Port lotniczy Łódź-Lublinek
 Lord Chief Justice